Глазенап — фамилия. Известные носители:
 Глазенап, Александр Григорьевич (1793 — до 1876) — российский генерал-лейтенант. 
 Глазенап, Богдан Александрович фон (1811—1892) — российский адмирал.
 
 Глазенап, Григорий Иванович (1751—1819) — генерал-лейтенант, один из главных деятелей покорения Кавказа, командир отдельного Сибирского корпуса.
 
 Глазенап, Павел Александрович (1818—1882) — инженер путей сообщения Российской империи.
 Глазенап, Пётр Владимирович (1882—1951) — русский офицер, участник Белого движения.
 Глазенап, Роман Григорьевич (?—1835) — русский военачальник, генерал-майор.
 Глазенап, Сергей Павлович (1848—1937) — российский астроном.
 См. также 
 Глазенапы
 Глазенап — кратер на обратной стороне Луны, названный в честь астронома С. П. Глазенапа.